Hans Moser (acteur), een Oostenrijkse acteur
Hans Moser (politicus), een Zwitserse politicus
Hans Moser (producent) (* 1944), een Duitse pornoregisseur en -producent
Hans Moser (ruiter) (1901-1974), een Zwitserse dressuurruiter